La Rochette (Alps de l'Alta Provença), municipi al departament dels Alps de l'Alta Provença  (regió de Provença – Alps – Costa Blava, França)
 La Rochette (Alts Alps), municipi al departament dels Alts Alps  (regió de Provença – Alps – Costa Blava, França)
 La Rochette (Ardèche), municipi al departament de l'Ardecha  (regió d'Alvèrnia-Roine-Alps, França)
 La Rochette (Charente), municipi al departament del Charente  (regió de la Nova Aquitània, França)
 La Rochette (Savoia), municipi al departament de la Savoia (regió d'Alvèrnia-Roine-Alps, França)
 La Rochette (Sena i Marne), municipi al departament de Sena i Marne  (França)
 La Rochette-du-Buis, municipi al departament de la Droma  (regió d'Alvèrnia-Roine-Alps, França)
 Cantó de La Rochette, cantó al districte de Chambéry (departament de la Savoia, França)
 La Croix-de-la-Rochette, municipi al departament de la Savoia  (regió d'Alvèrnia-Roine-Alps, França)
 Saint-Médard-La-Rochette, municipi al departament de la Cruesa (regió de la Nova Aquitània, França)
 Thoré-la-Rochette, municipi al departament del Loir i Cher  (França)
 Vaunaveys-la-Rochette, municipi al departament de la Droma  (regió d'Alvèrnia-Roine-Alps, França)